Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 se dispute à Hambourg du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Haydon-Jones et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Margaret Smith et John Newcombe enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Allemagne

Navigation 

dames 1966
Allemagne